ORP Wilk ist der Name zweier polnischer U-Boote. ORP (Okręt Rzeczypospolitej Polskiej – Kriegsschiff der Republik Polen) ist der Namenspräfix polnischer Schiffe und Wilk bedeutet Wolf.

Schiffe mit dem Namen ORP Wilk 

 ORP Wilk (1931) war ein in Frankreich gebautes und im Zweiten Weltkrieg eingesetztes U-Boot. (1931–1951)
 ORP Wilk (1987) war ein Boot der sowjetischen Foxtrot-Klasse. (1987–2003)

Übersicht 
 Polnische Marine
 U-Boot
 Liste polnischer U-Boot-Klassen
 Liste russischer U-Boot-Klassen

Schiffsname der polnischen Marine